Francesco Messina – scultore italiano
Francesco Messina – musicista italiano
Francesco Messina Denaro, detto Don Ciccio – criminale italiano